HOC (hockeyclub), voormalige hockeyclub uit Den Haag
 VV HOC, voetbalclub uit Exloo